Arañuela es el nombre común que puede darse a diversas plantas:

 Adiantum capillus-veneris, un tipo de helecho, usado como planta ornamental.
 Nigella damascena, planta de jardín apreciada por sus flores.
El nombre común de la planta '''Nigella gallica.